Бе́верли ( или Beverley) — английское имя, фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1947—2016) — англо-канадская писательница.
 Беверли, Патрик (род. 1988) — американский баскетболист.
 :
  (ок. 1667 — 1722) — американский историк.
  (1696—1756) — американский законодатель, госслужащий, плантатор и землевладелец.
  (род. 1946) — американский певец, музыкант, сочинитель песен и продюсер.

Топоним 
 Беверли — город в Англии.
 Беверли — невключённая территория в Иллинойсе (США).
  — город в Массачусетсе (США).

См. также 
 Беверли-Хиллз (значения)